El nombre Pehuajó puede referirse a:
  
 Geografía
 Pehuajó, un partido de la provincia de Buenos Aires;
 Pehuajó, una ciudad de dicho partido;

 Botánica
 El pehuajó (Thalia geniculata), una robusta planta acuática;
 El pehuajó (Thalia multiflora), una robusta planta acuática;